De Serie A 2010/11 was het 108ste voetbalkampioenschap in Italië en het 80ste seizoen van de Serie A. De gepromoveerde teams uit de Serie B 2009/10 waren Lecce, Cesena en Brescia. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 955 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,51 doelpunt per wedstrijd.

Tijdens het seizoen hing lange tijd een staking in de lucht. Op 9 december echter werd deze afgeblazen. Eerder had de AIC, de Italiaanse spelersvakbond, nog tot een staking opgeroepen, maar die ging dankzij recente gesprekken met de organisator van de Serie A (Lega Calcio) alsnog van de baan. De AIC en Lega Calcio lagen met elkaar overhoop over het afsluiten van een nieuwe cao.

Teams

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2010/11 uit in de Serie A.

Toeschouwers

AC Milan

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Massimiliano Allegri voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 2010/11
Supercoppa 2010
Coppa Italia 2010/11
 Italiaans voetbalelftal in 2010
 Italiaans voetbalelftal in 2011
AC Milan in het seizoen 2010/11
ACF Fiorentina in het seizoen 2010/11

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2010/11